

События 
 Франкский король Хлотарь II назначает своего сына Дагоберта королём Австразии.
 623—634 — Король Австразии Дагоберт I.
 Основано государство славян Само.
 623—658 — Союз славянских племён Чехии, Моравии, Паннонии, Силезии, Лужицы под руководством Само. Победы над аварами и франками.
 623—647 — Сондок, королева государства Силла, одного из трёх корейских государств.
 Лето — Нападение аваров на Константинополь.
 Апрель — Войско Ираклия повернуло на север, через Армению вторглось в Атропатену. Ираклий взял Карин (Эрзерум), Двин, Нахичеван и Гянджу. Затем он отступил в Албанию и взял её столицу Партав.
 Византия захватывает Нахичевань.
 Дочь Мухаммада Фатима выходит замуж за будущего халифа Али.
 Отлита главная святыня храма Хорюдзи в Нара — бронзовая группа, изображающая Будду Сяка-Нёрай, сопровождаемого двумя бодхисаттвами.

См. также